Американская пищуха — название двух биологических видов:
 Американская пищуха () — вид животных рода пищух (Ochotona) отряда зайцеобразных.
 Американская пищуха () — вид североамериканских певчих птиц рода пищух (Certhia) отряда воробьинообразных.